Yoshizumi ist der Familienname folgender Personen:

 Wataru Yoshizumi (* 1963), japanische Manga-Zeichnerin
 Yoshizumi Kosaburō IV. (1876–1972), japanischer Balladensänger